Myllokunmingia je izumrla životinja koja je živjela u ranom kambriju, prije oko 535 milijuna godina. Bila je to mala, ribolika životinja, dužine do 6 cm. Pronađena je u nalazištu fosila kod Chengjianga. Značaj tog pronalaska je izniman, s obzirom na to da se radi o najranijem poznatom pretku kralježnjaka.

Otkriće
Myllokunmingia je pronađena u Chengjiangu u kineskoj pokrajini Yunnan, poznatom kineskom nalazištu fosila. Iako je Myllokunmingia prvi put opisana tek 1999. godine, do danas je pronađeno više od 500 primjeraka njenih fosila. Područje oko Chengjianga je bilo poznato među geolozima još od početka 20. stoljeća, međutim tek 1984. godine je paleontolog Hou Xian-guang pronašao sloj posebno bogat fosilima životinja mekih tijela. Važnost nalazišta je odmah prepoznata i potraga za fosilima je proširena na još nekoliko lokacija. Danas je to područje od velikog paleontološkog značaja, usporedivo s nalazištem kod Burgessa.

Opis

Myllokunmingia je bila mala, ribolika životinja, dužine do 6 cm. Njeni fosili su obično sačuvani kao bočno spljošteni otisci. Preko trupa se nazire niz mišićnih blokova (miomera), u obliku slova V. U donjem dijelu trbuha nalaze se gonade, najmanje 24. Imala je istaknutu leđnu peraju, dok je na trbuhu bila slična, ali tanja peraja. Moguće je da je trbušna peraja bila u paru. Na leđnoj peraji se naziru tragovi potpornih elemenata, nalik na zrake. Dijelovi utrobe se naziru kod nekih primjeraka i čini se da anus nije izlazio na samom kraju, već ispod repa. Na prednjem kraju tijela nalazilo se 6 ili 7 pari škržnih poklopaca koji su pokrivali nitaste škrge nalik na paperje. Niz zagonetnih struktura nalik na lukove počinje iza glave i nastavlja se preko pola tijela. U središtu trupa nalazi se istaknuta linija koja najvjerojatnije predstavlja nepotpuni ostatak svitka. Glava je istaknuta kao tamnija regija. Pojedini dijelovi u glavi koji se razlikuju po boji i reljefu bi mogli biti ostaci hrskavice, a na nekim primjercima se mogu prepoznati oči i druge osjetilne strukture.

Filogenetika
Mišićni blokovi, svitak, leđna peraja, nitaste škrge i parne osjetilne strukture u glavi ukazuju da je Myllokunmingia svitkovac, iako bazalni i bez ikakvog kostura. Filogenetička analiza koja je uzela u obzir 116 karakteristika unutar 16 taksona je klasificirala Myllokunmingiju kao bazalnu besčeljusnjaču, u grupu iz koje će se eventualno razviti moderne paklare.

Kladogram 
Pozicija Myllokunmingije u njenoj monofiletičkoj grupi.

Način života 
Myllokunmingia je sasvim sigurno mogla plivati, međutim nije poznato kako i čime se hranila.

Slične vrste 
Pikaia
Yunnanozoon
Haikouella
Haikouichthys

Literatura 
Xian-guang, H., Aldridge, R., Bergström, J., Siveter, Da., Siveter, De., Xian-hong, F. 2007. "The Cambrian fossils of Chengjiang, China: the flowering of early animal life", Blackwell Publishing, 
Erwin, D., Valentine, J. 2013. "The Cambrian explosion: the construction of animal biodiversity", Roberts & Company, Greenwood Village, USA,

Vanjske poveznice 
 David Attenborough o Myllokunmingiiji

Izvori 
 

Izumrle vrste
Evolucijska biologija